Кубок Албанії з футболу 2018–2019 — 67-й розіграш кубкового футбольного турніру в Албанії. Титул вдруге здобув Кукесі.

Календар

Попередній раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 вересня 2018

|}

1/16 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/25 вересня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/26 вересня 2018

|}

1/8 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 січня/6 лютого 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 січня/6 лютого 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 січня/6 лютого 2019

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/27 березня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13/27 березня 2019

|}
* - Камза була виключена зі змагань через інцидент із побиттям арбітра.

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 квітня/8 травня 2019

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Албанії на soccerway 

2018—2019
Албанія
Албанія
2019 в Албанії